BPG steht für:
 Banque de Patrimoines Privés Genève, eine Schweizer Privatbank
 Aeroporto de Barra do Garças (IATA-Code), Flughafen in Barra do Garças, Region Mato Grosso, Brasilien
 Basler Personenschifffahrts-Gesellschaft, siehe Basler Personenschifffahrt
 Beauftragte Person Gefahrgut, siehe Gefahrgutbeauftragter#Abgrenzung zur Beauftragten Person Gefahrgut
 Betriebsprojektgruppe Frankfurt, eine informelle politische Organisation, siehe Revolutionärer Kampf
 2,3-Bisphosphoglycerat, ein Phosphorsäureester
 Brennstoff aus produktionsspezifischem Gewerbeabfall, siehe Ersatzbrennstoff
 Bundespersonalgesetz, ein Schweizer Gesetz
 Better Portable Graphics, ein Bildkompressionsformat, siehe High Efficiency Video Coding#Better Portable Graphics (BPG)

bpg steht für:
 Bonggo (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung